Allingham ist der Familienname folgender Personen: 
 
 Helen Allingham (Geburtsname Helen Mary Elizabeth Paterson; 1848–1926), britische Malerin und Illustratorin
 Henry Allingham (1896–2009), Mitglied der britischen Luftstreitkräfte
 Margery Allingham (1904–1966), britische Krimi-Autorin
 Michael Allingham (* 1965), schottischer Cricketspieler
 William Allingham (* 1824 oder 1828–1889), irischer Schriftsteller

Orte
 Allingham (Queensland), Ort in Australien
 Allingham (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten